Stanisław Kowalik (1888–1940), przodownik Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej (Kalinin)
 Stanisław Kowalik (1892–1940), posterunkowy Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej (Kalinin)
 Stanisław Kowalik (1893–1940), przodownik Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej (Kalinin)
 Stanisław Kowalik (ur. 1947), psycholog